Svärd är ett svenskt efternamn, vars tidigaste bärare under 1400-talet tillhörde den äldre släkten Kurck, och som senare använts som soldatnamn och som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Svärd 5 078
 Swärd 381
 Svärdh 210
 Swärdh 143
 Svaerd 1
Tillsammans blir detta 5 813 personer

Personer med efternamnet Svärd eller varianter av detta namn

A
 Anders Svärd (född 1939), vägmästare och politiker, centerpartist
 Anne Swärd (född 1969), författare och kulturskribent

B
 Bertil Swärd (1915–1993), diplomat och ämbetsman.

C
 Catharina Elmsäter-Svärd (född 1965), moderat politiker, statsråd

G
 Gunilla Svärd (född 1970), orienterare
 Gunnar Svärd (1911–1978), politiker, högerman, partisekreterare, generaldirektör
 Gunnar Svärd (tecknare) (1910–2013). dekoratör, skriftställare och tecknare
 Gustaf Swärd (1850–1925), präst

H
 Hans Swärd (född 1943), professor i socialt arbete
 Håkan Swärd, musiker

J
 Jan Svärd (född 1941), politiker, författare och samhällsdebattör, socialdemokrat
 Johan Swärdh (född 1972), friidrottare, hinderlöpare

K
 Karin Swärd (född 1957), journalist och dokumentärfilmare
 Kjell Swärd (född 1937), förläggare och entreprenör
 Krispin Svärd (1886–1986), långdistanslöpare, initiativtagare till Västerås SK

L
 Lasse Swärd (född 1956), ekonomijournalist
 Leif Swärd (född 1945), ortoped och idrottsläkare

M
 Mattias Svärd (född 1982), motocrossförare
 Melker Svärd Jacobsson (född 1994), stavhoppare

N
 Nils Svärd (1908–2001), längdskidåkare

O
 Oskar Svärd (född 1976), officer och skidåkare

P
 Peter Swärdh (född 1965), fotbollsspelare och tränare
 Pierre Swärd (född 1954), organist

S
 Sebastian Svärd (född 1983), dansk fotbollsspelare
 Stefan Swärd (född 1954), pastor, författare och debattör
 Stig Olof Svärd (1924–2012), hovrättsråd, vattenrättsdomare, chef för Koncessionsnämnden för miljöskydd
 Sven Svärd (1939–2003), musiker

T
 Tobias Swärd (född 1986), skådespelare

U
 Uno Svärd (1924–2002), sjöman, grafiker och målare

Annat 
 Anna Svärd, roman av Selma Lagerlöf
 Lotta Svärd, flera betydelser

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn